El caldero mágico hace referencia a:
 El caldero mágico (ensayo), un ensayo de Eric S. Raymond;
 El caldero mágico (novela), una novela de Lloyd Alexander;
 The Black Cauldron, película animada de Walt Disney.